Mangrove steht für:

 Mangrove (Ökosystem), ein Ökosystem tropischer Gezeitenwälder
 Mangrove (Baum), verschiedene salztolerante Baumarten tropischer Gezeitenwälder
 Mangrove (Band), eine niederländische Progressive-Rock-Band
 Mangrove (Film), Spielfilm von Steve McQueen (2020)

Siehe auch: